Борисоглебский монастырь — название, которое носят несколько русских православных монастырей.

 Борисоглебский Песоцкий монастырь — монастырь в Переславле-Залесском, основанный в 1252 году.
 Борисоглебский Надозёрный монастырь — монастырь в Переславле-Залесском, основанный до 1180 года.